Laasow bezeichnet:

 Laasow (Spreewaldheide), Ortsteil der Gemeinde Spreewaldheide im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Laasow (Vetschau/Spreewald), Ortsteil der Stadt Vetschau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg

Siehe auch:
 Laso
 Lasów